Selon les époques, l'agaro-messianisme s'applique :

 historiquement, aux descendants d'Abraham convertis à l'époque du Christ, voir aussi arabes chrétiens ;

 à l'époque moderne, notamment dans des couples mixtes (Juifs-Arabes), se dit de l'élément du couple attiré par le judéo-messianisme.